Cle Kooiman
 Wim Kooiman
 Esther Kooiman (née en 1968), actrice pornographique hollandaise.